Altenbergen steht für:

 Altenbergen (Georgenthal), Ortsteil der Gemeinde Georgenthal in Thüringen
 Altenbergen (Herrenberg), Ortsteil der Stadt Herrenberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Altenbergen (Marienmünster), Ortsteil der Stadt Marienmünster in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Altenberge